

Toponymes 
 Norwest, station du métro de Sydney, en Australie
 , page d'homonymie

Patronyme 
 Henry Norwest